Borca puede referirse a:
 Borča, suburbio de la ciudad de Belgrado en Serbia.
 Borca di Cadore,  localidad italiana de la provincia de Belluno, región de Véneto